Giuseppe Lepori (1902-1968)
Mauro-Giuseppe Lepori (* 1959, Lugano)
Mimi Lepori Bonetti (1949-2016)
Pierre Lepori (* 1968, Lugano)